A Caneta puede hacer referencia a:

 A Caneta (Cabañas), lugar de la parroquia de Irís, en el municipio de Cabanas, provincia de La Coruña, España;
 A Caneta (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Borrifáns, en el municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, España.